Zorro III — системная шина, используемая для установки периферийных плат в материнскую плату компьютеров Commodore Амига. Впервые была использована в 1990 в модели Amiga 3000. Разработана в Commodore International ведущим инженером Dave Haynie.

Реализация 

32-битная Zorro III заменила 16-битную шину Zorro II, используемую в предыдущей модели Amiga 2000. Это было машинно-зависимое решение, вызванное отсутствием на время разработки индустриального стандарта системной шины с приемлемой функциональностью (работы над PCI только начались в лаборатории Intel.)

Как и Zorro II, Zorro III обеспечивала горячее автоопределение устройств (аналогичная технология — Plug and Play на шине PCI), когда устройства на шине динамически резервируют ресурсы на шине во время загрузки.

Zorro III продолжила подход прямого доступа к адресному пространству, с отсутствием портов ввода-вывода, и соответственно с отображением его в адресное пространство CPU, что могло быть лимитирующим фактором для процессоров с 24-битной адресацией. С другой стороны, так как процессор имел прямой доступ к любому Zorro III устройству как к памяти, память видеокарт могла быть использована как системная.

Как асинхронная шина, Zorro III ограничивает время, за которое транзакция должна состояться. В отличие от PCI, в которой доступом к шине управляет арбитр, Zorro III для этой функции использует шинный терминатор — специальный чип на Amiga 3000 и Amiga 4000 — Buster (Bus Terminator). Это означает, что PCI может масштабироваться более просто (но, с другой стороны, это ограничивает число устройств на одной шине PCI семью) и то, что Zorro III имеет меньшую задержку и может быстрее обслуживать прерывания.

Несмотря на 32-битный дизайн, Zorro III использовала тот же 100-контактный разъём, что и Zorro II. Дополнительные линии адреса и данных получались мультиплексированием существующих сигналов и свойством сигналов быть разнесенными во времени (например, адрес предшествует данным). Это позволило использовать карты Zorro II на новой шине, причём вместе с картами Zorro III. Некоторые Zorro III карты также могли работать в режиме Zorro II.

При теоретическом потолке пропускной способности в 150 Мб/с (32-бит x 37.5 МГц) на реальных системах из-за ограничений в чипе Buster трансфер между системой и устройством Zorro III был меньше 20 Мб/с, что значительно меньше DMA-трансфера между двумя картами Zorro III.

Карта памяти

Конструктив 
Двухрядный разъём со стандартным шагом 2,54 мм, 2 х 50 контактов. 

Питание:

См. также 
 Autoconfig
 Zorro II

Примечания

Ссылки 
 thule.no — The Zorro III Bus Specification (PDF)
 amiga.resource.cx — Amiga Hardware Database Descriptions and photos of Zorro III cards
 amigahardware.mariomisic.de — The Big Book of Amiga Hardware

Amiga
Компьютерные шины